Сергей Николаевич Азаров (; род. 19 мая 1983, Минск) — белорусский шахматист, гроссмейстер (2003).

Чемпион Белоруссии 2001 и 2002 гг.

В составе сборной Белоруссии участник пяти шахматных олимпиад (2000—2008 гг.) и двух командных чемпионатов Европы (2001 и 2003 гг.).

Тренеры — Л. Судников и С. Мерибанов.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Белоруссии